Pching-šan může být:

 Pching-šan (Che-pej) – okres v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Pching-šan (Kuang-tung) – městský obvod v subprovinčním městě Šen-čen v provincii Kuang-tung;
 Pching-šan (Liao-ning) – městský obvod v městské prefektuře Pen-si v provincii Liao-ning;
 Pching-šan (S’-čchuan) – okres v městské prefektuře I-pin v provincii S’-čchuan.